Jerzy Komorowski – podstarości i sędzia grodzki nowokorczyński
 Jerzy Franciszek Komorowski – podstarości i sędzia grodzki nowokorczyński, komornik graniczny wiślicki
 Jerzy Komorowski (ur. 1935) – polski harcmistrz
 Jerzy Komorowski – polski trener siatkarski